Monticello Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monticello Historic District (Florida), ID-Nr. 77000405
 Monticello Historic District (Georgia), ID-Nr. 97000812